Die Abkürzung FLB steht für:

 Funktionale Leistungsbeschreibung, s. a. Leistungsbeschreibung
 Fußball-Landesverband Brandenburg
 Friedrich-List-Berufskolleg Herford
 Fläche berechnet, im ATKIS ein Basis-DLM-Attribut, aufgrund dessen unterschiedliche Darstellungen des Objekts erfolgen

 
FLB